Куп Француске у фудбалу () је национални фудбалски куп Француске. Најтрофејнији клуб је Париз Сен Жермен са 14 титула.

Победници

Референце 

Ф
Куп Француске у фудбалу
Фудбал у Француској